— японская фамилия.

Известные носители:
 Фудзита, Акира (1908—2001) — японский ватерполист, участник летних Олимпийских игр 1932 года в Лос-Анджелесе.
  (род. 1976) — японский спортсмен, марафонец.
 Фудзита, Кадзуюки (род. 1970) — японский прореслер и боец смешанного стиля.
 Фудзита, Масатакэ (1937—2014) — японский айкидока, инструктор Айкидо Айкикай в Хомбу Додзё.
 Фудзита, Масахиса (род. 1943) — японский экономист, один из авторов концепции «пространственной экономики».
 Фудзита, Саки (род. 1984) — японская сэйю из Токио.
  (1920—1998) — японо-американский метеоролог.
 Фудзита, Тосико (1950—2018) — японская сэйю, актриса, певица и радиоведущая.
 Фудзита, Тосия (род. 1971) — японский футболист.
 Фудзита, Фумиаки (известен также как Худзита Хумиаки) (1924—2005) — математик, сформулировавший геометрические правила складывания оригами.
 Фудзита, Хисанори (1880—1970) — японский адмирал.
 Фудзита, Цугухару (1888—1968) — французский живописец, выходец из Японии.